Umek ist der Familienname folgender Personen:

 Karlo Umek (1917–2010), slowenischer Sportschütze
 Uroš Umek (* 1976), slowenischer DJ und Musikproduzent